

Étymologie 

Des variantes sont : Baart, Baard, Ba(a)rtz, Barts, Baert(s), Bart(h), Bard et .

Entreprise 
 Groupe Baert-Verney, constructeur et exploitant français de voies ferrées.

Patronyme

 Albert Baert (1863-1951), architecte français ;
 Dominique Baert (1959-), homme politique français ;
 Dirk Baert (1949-), ancien coureur cycliste professionnel belge ;
 Erick Baert (1972-), imitateur français ; 
 François Baert (1651-1719), prêtre jésuite belge, bollandiste ;
 Jan Baert (Jean Bart) (1650-1702), corsaire dunkerquois.

Baart
Jacob Baart de la Faille, auteur d’un catalogue raisonné des œuvres de Vincent van Gogh.